Коронов — фамилия; имеет женскую форму Коронова.
 Коронов, Игорь Петрович (род. 1986) — российский футболист.
 Коронов, Леонид Васильевич (род. 1961) — российский актёр, продюсер, режиссер, автор-исполнитель, музыкант, поэт-песенник.